Paul Féval ist der Name folgender Personen:

* Paul Féval (Schriftsteller, 1816) (1816–1887), französischer Schriftsteller, Vater des Folgenden
 Paul Féval (Schriftsteller, 1860) (1860–1933), französischer Schriftsteller, Sohn des Vorherigen